Allen Apsley ist der Name folgender Personen:

* Allen Apsley (Händler) (1582–1630), britischer Händler und Administrator
 Allen Apsley (Offizier) (1616–1683), britischer Offizier und Politiker